Кроссинг:

 Кроссинг (crossing) — вентиляционное устройство, сооружаемое в подземных горных выработках и предназначенное для разделения и изоляции пересекающихся потоков воздуха, например свежего и исходящего.
 Кроссинг, Петер Каспер (1793—1838) — датский композитор, органист и музыкальный педагог.